«The Carpenter» () — первый сингл группы Nightwish из альбома Angels Fall First. Был выпущен на деньги самой группы.

Кроме песни «The Carpenter» на диск были включены две песни других финских рок-групп: Children of Bodom и Thy Serpent.

Список композиций 
 «The Carpenter» — 5:55
 «Red Light in My Eyes, Part 2» (Children of Bodom) — 3:50
 «Only Dust Moves» (Thy Serpent) — 7:09

Текст 
Текст песни в аллегорической форме касается темы религии. Под плотником подразумевается Иисус Христос.

Видеоклип 
На песню в 1998 году был снят видеоклип с участием как самой группы, так и актёров. Режиссёром клипа стал Сами Кайко. В клипе инженер эпохи Возрождения конструирует примитивный планер в духе чертежей Леонардо да Винчи и в конце клипа взлетает на нём.

Состав 
 Туомас Холопайнен — вокал, клавишные
 Тарья Турунен — вокал
 Эрно Вуоринен — гитара, бас-гитара
 Юкка Невалайнен — ударные

Песни Nightwish
Песни 1997 года
Дебютные синглы 1997 года